Chongyi bezeichnet:

 Chongyi (崇义县), Kreis der bezirksfreien Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Chongyi (Qinyang) (崇义镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Qinyang der bezirksfreien Stadt Jiaozuo in der chinesischen Provinz Henan
 Chongyi (Dujiangyan) (崇义镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Dujiangyan der bezirksfreien Stadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan

 Chongyi (Rongjiang) (崇义乡), Gemeinde im Kreis Rongjiang des Autonomen Bezirks Qiandongnan in der chinesischen Provinz Guizhou

 Chongyi (Fuling) (崇义街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Fuling von Chongqing, Volksrepublik China